Institutionelle Integration stellt im Rahmen der Wirtschaftsintegration die Harmonisierung durch eine gemeinsame Politik dar. Sie ist eine ex-ante Betrachtung, da bereits vor wettbewerblichen Anpassungsprozessen Normen, Regeln und Institutionen harmonisiert werden.

Den Gegensatz zur institutionellen Integration bildet die Funktionelle Integration.

Außenwirtschaft